Ореховский городской совет () — входит в состав упразднённого
Ореховского района 
Запорожской области 
Украины.

Административный центр городского совета находится в 
г. Орехов
.

Населённые пункты совета 
 
 г. Орехов

Примечания 

Городские советы Запорожской области
Орехов